Śmietanki – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Kozienice
 Śmietanki – przysiółek w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim, w gminie Świercze, sołectwo Kościesze